KH.70 () — експериментальний чехословацький колісно-гусеничний легкий танк .

Історія створення 
Танк є модифікацією іншого легкого танка KH.50 який не задовольняв вимогам чехословацької армії. Перші зразки з'явилися в 1929 і відрізнялися від танка KH.50 тим, що мали сильніший двигун потужністю 70 кінських сил і розвивали швидкість до 60 км / год. Також зміна типу ходу (з колісного на гусеничний та навпаки) відбувалася протягом 10-15 хвилин, що вважалося дуже швидким. Однак для чехословацького командування машини класу KH здавалися марними та слабкими, тому в масове виробництво KH не надходили. Єдиний екземпляр машини було доставлено до Італії.

Див. також 
KH-50

KH-60

Колісно-гусеничний рушій

Джерела 
http://aviarmor.net/tww2/tanks/czech/ckd_kh.htm
Танки Чехословаччини
Легкі танки
Дослідні танки і прототипи